Németország
Schönfeld, település Brandenburgban
Schönfeld, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
Schönfeld, település Szászországban

Egyéb 
5926 Schönfeld, Kisbolygó